Chargey ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Chargey-lès-Gray
Chargey-lès-Port